Tony Currie ist der Name folgender Personen:
* Tony Currie (Fußballspieler) (Anthony William Currie; * 1950), englischer Fußballspieler
 Tony Currie (Eishockeyspieler) (Anthony Currie; * 1957), kanadischer Eishockeyspieler